Seius ist der Gentilname folgender Personen:

 Aulus Seius Zosimianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Decimus Seius Seneca, römischer Statthalter
 Lucius Seius Avitus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Seius Strabo, römischer Ritter, Prätorianerpräfekt
 Lucius Seius Tubero, römischer Suffektkonsul 18